Paradox Development Studio — шведская студия-разработчик компьютерных игр, основанная в 1995 году. Студия хорошо известна сериями глобальных стратегий, таких как Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Victoria и Stellaris.

История 
Paradox Development Studio была основана как наследница шведской компании , основывавшейся на создании настольных игр. Компания была нацелена на создание глобальных стратегий, таких как Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Victoria. В 1999 компания разделилась на два отдельные предприятия: Paradox Interactive, которая была сфокусирована на создании игр на ПК, и Paradox Entertainment, которая занималась настольными и ролевыми играми.

В январе 2012 компания снова разделилась на две, превратившись в Paradox Interactive и Paradox Development Studio. Paradox Interactive превратилась в издателя, сфокусированного на компьютерных играх разных жанров, а Paradox Development Studio стала разработчиком глобальных стратегий.

Paradox Development Studio стала одной из первых студий-разработчиков игр жанра глобальная стратегия. Их игры обычно покрывают бо́льшую часть карты мира в определённый исторический период и включают в себя элементы экономики, дипломатии и боевых действий.

Список игр 
Список игр от Paradox Development Studio.

Помимо этого списка, есть ещё две игры, разработанные в начале 2000-х годов, когда студия была частью Paradox Entertainment: Crown of the North и Two Thrones — обе являются частью серии Svea Rike.

Примечания

Ссылка 
 Официальный веб-сайт

Компании Швеции
Производители компьютерных игр Швеции
Компании, основанные в 1995 году
Производители компьютерных игр по алфавиту